2. Feldhockey-Bundesliga 2007/08 steht für:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2007/08 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2007/08 (Herren)